Mario González (1901–?) uruguayi ökölvívó, olimpikon
 Mario González (1950–2019) uruguayi válogatott labdarúgó
 Mario González Lugo (1969) olimpiai bronzérmes mexikói ökölvívó
 Mario González Aguilera (1971) mexikói cselgáncsozó, olimpikon
 Mario González Montesinos (1975) kubai úszó, olimpikon